Primavera común puede referirse a:

 el nombre común de la planta Primula veris; o
 el nombre común de la planta Primula elatior.